El nombre Manuel García puede referirse a cualquiera de los siguientes hombres:

 Manolo García (n.1955), cantante español de pop.
 Manu García Alonso (n.1998), futbolista español.
 Manu García (músico), guitarrista y miembro del coro del grupo heavy Ángeles del Infierno.
 Manu García Sánchez (n.1986), futbolista español.
 Manuel Alejandro García García (n.1985), futbolista chileno.
 Manuel del Pópulo Vicente García (1775-1832), tenor y compositor español.
 Manuel García (barítono) (1805-1906), cantante de ópera.
 Manuel García Blanco (1902-1966), filólogo español.
 Manuel García (cantautor) (n.1970), cantautor chileno.
 Manuel García Capdevila (1912-?), futbolista español.
 Manuel García Ferré (n.1929), dibujante y caricaturista español.
 Manuel García (futbolista) (n.1988), futbolista argentino (arquero).
 Manuel García Hispaleto (1836-1898), pintor y retratista español.
 Manuel García Matos (1912-1974), folclorista y músico español.
 Manuel García Morente (1886-1942), filósofo español.
 Manuel García Naranjo (1838-1917), arzobispo peruano, de Lima.
 Manuel García Ponce, el Rey de los campos de Cuba (1851-1895), revolucionario cubano.
 Manuel García Prieto (1859-1938), político español.
 Manuel García-Pelayo (1909-1991), jurista español.
 Manuel José García (1794-1848), político, economista y diplomático argentino.
 Manuel Pablo García (n.1980), futbolista argentino (delantero).